Gulia se poate referi la:
Gulia, Dâmbovița
Gulia, Suceava